NGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nigerum (Papua Nuova Guinea)